Revision henviser til forskellige artikler:
Revision (blad) – efterkrigstidsblad for uforskyldt internerede, efter den tyske besættelse i 1940 – 1945.
Revisor – kontrollant af regnskabers rigtighed.
ReVision – amerikansk tidsskrift som udgives kvartalsvis.
Revision – sidste korrektur før trykning.

Se også
 Anders Bodelsen (født 1937) – dansk forfatter, udgav romanen Revision i 1985
 Revisionspligt